Andrew Lawson peut faire référence à :
 Andrew Lawson, auteur de jeux de société ;
 Andrew Lawson (1861-1952), géologue américain, auteur d'un rapport sur le Séisme de 1906 à San Francisco.